

Топоніми 
Жень (Франція)

Персоналії 
Жень 任 — китайське прізвище (), відповідає корейському Ім (Im (Korean surname)).

Див. також 
Імператор Жень

Термінологія 
Жень (філософський термін) 仁 у конфуціанстві
 Жень 忍 (терпіння, витривалість); також один з варіантів написання японського імені Сінобу ()